Elkhorn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elkhorn Township (Illinois)
 Elkhorn Township (Plymouth County, Iowa)
 Elkhorn Township (Webster County, Iowa)
 Elkhorn Township (Cuming County, Nebraska)
 Elkhorn Township (Dodge County, Nebraska)
 Elkhorn Township (North Dakota)